Remaucourt kan syfta på:
 Remaucourt, Aisne
 Remaucourt, Ardennes